In 2016 werd het 102de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 31 januari tot 8 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. América werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro